En , Krzewno désigne :

Krzewno (Braniewo)
 Krzewno, village de Poméranie-Occidentale.